Акраб — зоря β Скорпіона.

Акраб — острів у Червоному морі, архіпелаг Дахлак

Акраб — село, Хобдинський район, Актюбинська область

Див. також 
 Акрабський сільський округ